Schlössel (Variante von Schlösslein) steht für:

 Schlössel (Dossenheim), ein abgegangenes Gebäude in Dossenheim, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Schlössel (Jöhstadt), ein Weiler in Jöhstadt, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Schlössel (Oberwiesenthal), ein ehemaliges Hammerwerk in Hammerunterwiesenthal, Erzgebirgskreis, Sachsen
 eine Burgruine bei Klingenmünster, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz, siehe Waldschlössel
 Burgstall Schlössel, Landkreis Regensburg, Bayern
 Turmhügel Schlössel, Landkreis Regensburg, Bayern

Siehe auch:
 Schlössle
 Schlössli
 Schlössl
 Schlösslein